Lair bezeichnet:
 Lair (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Sélune
 Lair (Computerspiel), Videospiel von Factor 5 für die PlayStation 3

Lair ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver Lair (1812–1875), österreichischer Kupferstecher und Maler, siehe Franz Xaver Layr
 Johann Lair (1476–1554), Gründer der ersten Universitätsdruckerei in Cambridge, England 
 Jules Lair (1836–1907), französischer Jurist und Unternehmer
 Patrice Lair (* 1961), französischer Fußballspieler und Fußballtrainer

Siehe auch:
 Cerro Lair
 The Lair, US-amerikanische Fernsehserie
 Lair Point, Landspitze der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Layr
 Leir